

Свойкув — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Свойкув — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства